Alfred de Kesling de Berg, ou Alfred von Kesling von Bergen en allemand, fut un generalleutnant de l'armée de Bavière et oberleutnant du l’.

Biographie

Famille 
Alfred de Kesling (Alfred Freiherr von Kesling) est né le  à Wildenberg et est décédé le . À la mort de son frère, il récupère le titre de baron et le château familial de Wildenberg. Suivant la tradition militaire ancestrale de la famille, il s'engagea dans une brillante carrière militaire.

Carrière militaire 
Alfred de Kesling fut generalleutnant de l'armée de Bavière (ce qui correspond environ à général de division) et oberleutnant du l’, la garde du roi de Bavière.

La première trace de sa présence dans l'armée est attestée en 1873, où il sert au  d'artillerie de campagne En 1974, il a le grade de leutnant et est affecté au  d'artillerie de campagne. En 1882, il intègre la  de l', et en sort avec l'aptitude de Höhere Adjutantur en 1885.

Dès le , il s'illustre comme officier supérieur. Entre le  et le , il est commandant du  d'artillerie de campagne; il a alors le grade de oberstleutnant. Entre le  et le , il est commandant du  d'artillerie de campagne, dit le régiment Prinzregent Luitpold avec le grade d'oberst.

En 1905 il devient généralmajor. Il est d'abord commandant de la  d'artillerie de campagne, entre le  et , puis, entre le  et , de la  d'artillerie de campagne.

En 1908, il intègre le Hartschier avec le grade d'oberleutnant, c'est-à-dire l'un des officiers qui dirige les gardes du corps du Roi de Bavière. Les officiers de cette troupe d'élite avaient tous le rang de général à quelques rares exceptions. Il termine ainsi sa carrière militaire generalleutnant.

Postérité 
Il avait épousé, le  à Vienne, Alice von Bongrass (Agram; 1863 - ), dont il eut une fille: Alix-Amalie-Marie-Josèphe-Adélaïde-Madeleine (Würzburg; 1889 - 1967). À sa mort, le titre passa à son cousin germain, Anne-Marie-Louis-Adrien (Bar-le-Duc; 1857 - Chambéry; 1944), et le château à sa fille. À la mort de celle-ci en 1967, le schloss devient propriété publique.

Références 

Generalleutnant bavarois
Naissance en février 1854
Naissance en Bavière
Naissance dans le royaume de Bavière
Décès en octobre 1929
Décès à 75 ans